Mohammed Abdellaoue, Noors voetballer
 Mustafa Abdellaoue, Noors voetballer